Cliff Top bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cliff Top (Tennessee)	
 Cliff Top (Texas)	

Siehe auch:
 Clifftop